Control is een third-person shooter ontwikkeld door Remedy Entertainment. Het spel wordt uitgegeven door 505 Games en is 27 augustus 2019 uitgekomen voor PlayStation 4, Windows en Xbox One.

Ontvangst 

Xbox One-spel
PlayStation 4-spel
Windows-spel
Third-person shooter
Action-adventurespel
Computerspel uit 2019